Акаде́мия архитекту́ры может означать:
 Научные:
 Всесоюзная академия архитектуры — существовавшая в СССР с 1933 по 1939 год академия при Президиуме ЦИК СССР.
 Академия архитектуры СССР — существовавшая с 1939 по 1956 год академия СССР.
 Академия архитектуры Украинской ССР — существовавшая с 1945 по 1956 академия в УССР.
 Академия строительства и архитектуры СССР Госстроя СССР (АСиА СССР) — существовавшая с 1956 по 1964 год.
 Академия строительства и архитектуры Украинской ССР Госстроя УССР — существовавшая с 1956 по 1963 год академия в УССР.
 Российская академия архитектуры и строительных наук (РААСН) — государственная отраслевая академия наук Российской Федерации, высшая научная организация РФ в сфере архитектуры, градостроительства и строительных наук; исполняет роль федерального научного центра.
 Французская академия архитектуры — существовавшая с 1691 по 1793 год академия во Франции.
 Учебные:
 Берлинская академия архитектуры (нем. Berliner Bauakademie; Die Allgemeine Bauschule) — высшее учебное заведение в Берлине для подготовки cтроителей, проектировщиков, геодезистов; основана в 1799 году.
 Донбасская национальная академия строительства и архитектуры в Макеевке.
 Казахская головная архитектурно-строительная академия (КазГАСА) в Алма-Ате.
 Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры (НАОМА) в Киеве.
 Одесская государственная академия строительства и архитектуры в Одессе.
 Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры в Днепропетровске.
 Ростовская государственная академия архитектуры и искусств в Ростове.
 Академия архитектуры Румынии в Бухаресте.
 Организации:
 Международная академия архитектуры ЮНЕСКО — академия, аккредитованная при ООН.

См. также 
 Академики Российской академии архитектуры и строительных наук
 Академия наук